Голос Свободы может быть:
 Голос Свободы (радиостанция) — радиостанция в США
 Голос Свободы (газета) — газета в Великобритании
 Голос Свободы (подкастинг) — первоначальное название анархического подкастинга